Kivisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Stenholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,17, long 25,12),  (4 ha)
3. Kivisaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,64, long 24,04),  (0 ha)
4. Kivisaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,32, long 24,02),  (0 ha)
6. Kivisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,49, long 24,14),  (0 ha)
7. Kivisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,28),  (1 ha)
8. Kivisaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,96, long 24,83),  (0 ha)
9. Kivisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,08, long 26,57),  (0 ha)
10. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 26,81),  (0 ha)
11. Kivisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,09, long 25,69),  (0 ha)
12. Kivisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
13. Kivisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski),  (1 ha)
14. Kivisaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,16, long 27,97),  (1 ha)
15. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,12), 
16. Kivisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 31,15),  (0 ha)
18. Kivisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus),  (4 ha)
20. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,19, long 27,98),  (7 ha)
22. Kivisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,54, long 24,82),  (0 ha)
23. Kivisaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,20, long 24,82),  (0 ha)
25. Kivisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
26. Kivisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,12, long 27,75),  (0 ha)
27. Kivisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,98, long 27,61),  (8 ha)
28. Kivisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,46, long 26,71),  (1 ha)
29. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,93, long 26,44),  (1 ha)
30. Kivisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,72, long 28,16),  (1 ha)
31. Kivisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,22, long 26,65),  (0 ha)
32. Kivisaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,13, long 28,07),  (1 ha)
33. Kivisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,72, long 29,46),  (1 ha)
34. Kivisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,34, long 29,24), 
35. Kivisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,47, long 30,82),  (1 ha)
37. Kivisaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,04, long 25,63),  (5 ha)
38. Kivisaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,00, long 25,95),  (1 ha)
39. Kivisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,85, long 29,87),  (0 ha)
40. Kivisaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,09, long 29,09),  (6 ha)
41. Kivisaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,39, long 28,99),  (1 ha)
42. Kivisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,23, long 28,83),  (1 ha)
43. Kivisaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,55, long 27,81),  (2 ha)
44. Kivisaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,66, long 23,93),  (0 ha)
45. Kivisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,93, long 29,70),  (38 ha)
46. Kivisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra),  (6 ha)
47. Kivisaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,25, long 23,72),  (1 ha)
49. Kivisaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Seinäjoki), 
50. Kivisaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,56, long 23,93),  (0 ha)
51. Kivisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,76, long 26,73),  (0 ha)
52. Kivisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,89, long 26,77),  (3 ha)
53. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,25, long 28,80),  (1 ha)
54. Kivisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,27, long 26,17),  (2 ha)
55. Kivisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,87, long 29,92),  (1 ha)
56. Kivisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,08, long 29,83), 
57. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 28,40),  (2 ha)
58. Kivisaari (ö i Muonioälven),  (7 ha)
59. Kivisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,59, long 24,46),  (0 ha)
60. Kivisaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,52, long 23,92), 
61. Kivisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (3 ha)
62. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 28,66),  (2 ha)
63. Kivisaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland),  (0 ha)
64. Kivisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu),  (1 ha)
65. Kivisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
66. Kivisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,15, long 27,62),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar